Esistono più comuni francesi con questo nome

Cherisy in Eure-et-Loir
Chérisy in Passo di Calais